Antypater – imię męskie
 Antypater (wódz macedoński)
 Antypater z Cyreny – grecki filozof, uczeń Arystypa z Cyreny
 Antypater z Sydonu – grecki poeta
 Antypater z Tarsu
 Antypater z Tessaloniki
 Antypater z Tyru

Przedstawiciele dynastii herodiańskiej
 Antypater I – ojciec Heroda Wielkiego
 Antypater II – syn Heroda Wielkiego
 Antypater III – siostrzeniec Heroda Wielkiego
 Antypater IV – wnuk (po kądzieli) Heroda Wielkiego

Zobacz też 
 Lucjusz Celiusz Antypater